Калитвинцев — фамилия. Известные носители:
 Калитвинцев, Владислав Юрьевич (род. 1993) — украинский футболист.
 Калитвинцев, Юрий Николаевич (род. 1968) — советский, российский и украинский футболист; тренер.